Олег Вячеславович Локуцие́вский (11 ноября 1922 года, Новониколаевск (Новосибирск) — 23 августа 1990 года) — советский учёный в области математики.

Биография 
Вскоре после рождения сына семья Локуциевских переехала в Москву.

В школьные годы был участником математического кружка при МГУ, получил первую премию на Московской математической олимпиаде. В 1941 году поступил на механико-математический факультет МГУ. Ученик П. С. Александрова. Окончил МГУ в 1948 году.

Кандидатскую диссертацию защитил в 1951 году, докторскую диссертацию в 1965 году.

С 1953 года работал в ИПМ имени М. В. Келдыша АН СССР.

С 1970 года преподавал на механико-математическом факультете МГУ, профессор с 1972 года, участвовал в создании новой кафедры на факультете — кафедры общих проблем управления. Преподавал также в московской физико-математической школе № 2.

Погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь в Москву на автомобиле. Похоронен в Москве, на Введенском кладбище (уч. № 4).

Научные интересы 
Фундаментальные труды по топологии и вычислительной математике (один из авторов метода прогонки).

Награды и премии 
 орден Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 Сталинская премия третьей степени (1953) — «за расчетно-теоретические работы по изделию РДС-6с и РДС-5».

Библиография 
 Гавриков М. Б., Локуциевский О. В. Начала численного анализа. 1995. ISBN 88929-004-5
 Гельфанд И. М., Локуциевский О. В. Метод «прогонки» для решения разностных уравнений/ В книге Годунов С. К., Рябенький В. С. Введение в теорию разностных схем. — Физматгиз, 1962.

Примечания

Ссылки 
 некролог
 список работ
 

Сотрудники Института прикладной математики РАН
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Похороненные на Введенском кладбище
Погибшие в автомобильных катастрофах
Участники советского атомного проекта
Преподаватели 2-ой физико-математической школы